Gafanhoto
Ou ainda:
O Gafanhoto - uma revista portuguesa
Palhaço Gafanhoto
Usina Hidrelétrica de Gafanhoto - usina hidrelétrica brasileira do estado de Minas Gerais

Localidades

Gafanhoto (Povoação)
Ribeira dos Gafanhotos

Desambiguação